Anneke de Bruin (1941), Nederlandse atlete
 Cornelis de Bruin (1940), Nederlands kunstschilder
 Corrie de Bruin (1976), Nederlandse atlete
 Daphne de Bruin (1963), Nederlands regisseuse, schrijfster en actrice 
 Edgar de Bruin (1958), vertaler van Tsjechische literatuur in het Nederlands 
 Eric de Bruin (1964), Nederlands honkballer
 Erik de Bruin (1963), Nederlandse discuswerper en kogelstoter
 Evert de Bruin (1965), Nederlands schrijver en vertaler
 Durk Jan de Bruin (1963), Nederlands ondernemer
 Hein de Bruin (1899-1947), Nederlands dichter en prozaschrijver
 Ivo de Bruin (1986), Nederlands bobsleeër
 Kees de Bruin (1951), Nederlands burgemeester voor de VVD 
 Liesbeth Vosmaer-de Bruin (1946), Nederlands roeister 
 Marcus de Bruin (1986), Zweeds voetballer
 Merijn de Bruin (1971), Nederlands tafeltennisser
 Petra de Bruin, Nederlands wielrenster 
 Tina de Bruin (1975), Nederlands actrice en presentatrice

En verder
 Jochem de Bruin, personage in reclamecampagne van de Rabobank
 Marcel de Bruin, pseudoniem van René de Rooy

Zie ook 
 De Bruijn (doorverwijspagina)
 De Bruyn met uitleg over de achternaam